Als Diastole („Ausdehnung“) bezeichnet man:

 die Entspannungs- und Füllungsphase der Herzkammern, siehe Diastole
 in der antiken Verslehre die Dehnung kurzer Vokale aus Verszwang, siehe Systole (Verslehre)